Myrtle steht für:

 Myrtle (Vorname), weiblicher Vorname 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Myrtle (Georgia)
 Myrtle (Idaho)
 Myrtle (Illinois)
 Myrtle (Minnesota)
 Myrtle (Mississippi)
 Myrtle (Missouri)
 Myrtle (Pennsylvania)
 Myrtle (Virginia)
 Myrtle (West Virginia)
 Myrtle Head (North Carolina)
 Myrtle Island (Florida)
 Myrtle Island (South Carolina)
 Myrtle Point (Oregon)
 Myrtle Ridge (South Carolina)
 Myrtle Springs (Texas)

in Kanada:
 Myrtle (Ontario)

Schiffe:
 USS Myrtle, mehrere Schiffe der United States Navy
 Myrtle (Linienschiff), englisches Linienschiff, das 1807 in Bombay gebaut und im Jahr 1905 „abgeschlachtet“ werden sollte. 

Unternehmen:
 Myrtle Mill, 1857 in Wien begründetes Unternehmen D.R. Pollak & Söhne, Briefcouvert- und Papierwaren-Fabrik „Myrtle Mill“, siehe Österreichische Kuvertindustrie

sv:Spöken i Harry Potter#Missnöjda Myrtle